X-15 (икс-15):

 North American X-15 — экспериментальный самолёт-ракетоплан США.

См. также Х-15 (ха-15) — советская/российская гиперзвуковая аэробаллистическая ракета класса «воздух-земля».